Cerro La Torre bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro La Torre (Lares, Puerto Rico)	
 Cerro La Torre (Sabana Grande, Puerto Rico)